Opvarmning kan henvise til flere artikler:

Opvarmning (bygning)
Opvarmning (mad)
Opvarmning (sport)